Nydahl är ett svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
Nydahl 462
Nydal 27
Totalt blir detta 489 personer.

Personer med efternamnet Nydahl

 Claes Nydahl (född 1946), journalist och lärare
 Johan Nydahl (1846–1931), präst, tidningsman, politiker, liberal senare högerman
 Mikael Nydahl (född 1973), översättare
 Ole Nydahl (född 1941), dansk lärare av tibetansk buddhism
 Thomas Nydahl (född 1952), författare och frilansjournalist
 Tomas Nydahl (född 1968), tennisspelare

Källor

Svenska efternamn